NPC steht als Abkürzung für:

 Nan Ya Plastics Corporation, ein taiwanisches Chemieunternehmen
 Nasopharyngeal Carcinoma, siehe Nasopharynxkarzinom
 National Paralympic Committee, englisch für Nationales Paralympisches Komitee
 National Petrochemical Company, das nationale Petrochemieunternehmen des Irans
 National Petroleum Council, eine amerikanische Öl-Beratungskommission
 National Physique Committee, eine Bodybuilding-Organisation in den USA
 National Provincial Championship, die neuseeländische Rugby-Union-Meisterschaft, siehe ITM Cup
 NATO Programming Centre
 Nauru Phosphate Corporation, siehe Nauruische Phosphatgesellschaft
 Non-deterministic polynomial-time complete, die NP-Vollständigkeit in der Komplexitätstheorie
 Non-player character in Computer- und Rollenspielen, siehe Nicht-Spieler-Charakter
 NPC (Meme)
 Non-printable character, ein nicht darstellbares Zeichen in der EDV, siehe Steuerzeichen
 non-profit company, die Rechtsform einer gemeinnützigen Rechtsperson in Südafrika, als Abkürzung zwingender Zusatz zum Namen der Institution
 Northern People’s Congress, eine ehemalige nigerianische politische Partei.
 Nuclear Pore Complex, siehe Kernpore

NPC